Kosteletzky bzw. Costeletzky ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Kosteletzky bzw. Franziska Costeletzky, Opernsoubrette des 18. bzw. 19. Jahrhundert, siehe Franziska Gerl
 Johann Kosteletzky (1935–2011), deutscher Radio- und Fernsehmoderator beim Bayerischen Rundfunk, siehe Georg Kostya
 Vincenz Franz Kosteletzky (1801–1887), böhmischer Botaniker und Arzt, siehe Vincenz Franz Kostelecky